Il singolare degli Internazionali d'Italia 1997 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Àlex Corretja ha battuto in finale Marcelo Ríos  7–5, 7–5, 6–3.

Teste di serie

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 1997
ATP Tour 1997